Натуральне число 1097
 1097 рік до нашої ери
 1097 рік нашої ери